Black hat, Black Hat ou Blackhat peut désigner :
 black hat (en français, chapeau noir), en argot informatique, un hacker mal intentionné ;
 Black Hat, une société réputée pour organiser un réseau de conférences fournissant des points de vue nouveaux et exclusifs sur la sécurité de l'information ;
 Blackhat, un film technothriller américain réalisé par Michael Mann, sorti en 2015.
 Blackhats Paris, aujourd'hui renommé BHP, marque de mode française.

Voir aussi 
 Conférences Black Hat, conférences organisées par la société Black Hat décrite plus haut sur cette page